Адольф Штехелин (традиционное написание, встречается также вариант Стехелин; , 5 апреля 1901, Базель — 30 мая 1965, Цюрих) — швейцарский шахматист.

Чемпион Швейцарии 1927 г.

Участник крупного международного турнира в Берне (1932 г.).

В составе сборной Швейцарии участник официальной и неофициальной шахматных олимпиад и международных матчей.

Вице-президент Цюрихского шахматного общества.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Штехелина в базе Chessgames
 Личная карточка А. Штехелина на сайте 365Chess

Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Базеле
Умершие в Цюрихе